W Polsce
 Templewo – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Bledzew
 Templewo – przysiółek wsi Templewo w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Bledzew
 Templewo – dawna gromada